Harper – nome proprio di persona inglese maschile e femminile

Geografia
Liberia
Harper – capoluogo della Contea di Maryland
Stati Uniti
Harper – città della Contea di Keokuk, Iowa
Harper – città della Contea di Harper, Kansas
Harper – CDP della Contea di Malheur, Oregon
Harper – census-designated place della Contea di Gillespie, Texas

Personaggi immaginari
Alan Harper – personaggio della serie televisiva Due uomini e mezzo
Bruce Harper – personaggio del manga e anime Capitan Tsubasa
Charlie Harper – personaggio della serie televisiva Due uomini e mezzo
Debora Harper – personaggio della serie di videogiochi Resident Evil
Evelyn Harper – personaggio della serie televisiva Due uomini e mezzo
Jake Harper – personaggio della serie televisiva Due uomini e mezzo
Helena Harper – personaggio della serie di videogiochi Resident Evil
Holly Harper – personaggio della serie televisiva Brothers & Sisters - Segreti di famiglia
Rebecca Harper – personaggio della serie televisiva Brothers & Sisters - Segreti di famiglia
Rebecca Harper – personaggio della serie televisiva The Latest Buzz
Roy Harper – personaggio dei fumetti DC Comics

Persone

Dawn Harper – atleta statunitense
Frances Harper – attivista, poetessa e scrittrice statunitense
Luke Harper – wrestler statunitense
Tom Harper – scrittore britannico

Altro
16254 Harper – asteroide della fascia principale
Detective's Story (Harper) – film del 1966 diretto da Jack Smigh